Eckarth  ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Eckarth (1687–1736), deutscher Landwirt und Chronist
 Gotthelf Traugott Eckarth (1714–1762), deutscher Häusler und Chronist
 Gottlob Eckarth (1731–1802), deutscher Gärtner und Chronist